Laneuveville ou La Neuveville est un toponyme porté par plusieurs communes françaises de Lorraine, ainsi que par une commune suisse :

Laneuveville-aux-Bois, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Région française Grand Est ;
 Laneuveville-derrière-Foug, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Région française Grand Est ;
 Laneuveville-devant-Bayon, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Région française Grand Est ;
 Laneuveville-devant-Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Région française Grand Est ;
 Laneuveville-en-Saulnois, dans le département de la Moselle, en Région française Grand Est ;
 Laneuveville-lès-Lorquin, dans le département de la Moselle, en Région française Grand Est ;
 La Neuveville-devant-Lépanges, dans le département des Vosges, en Région française Grand Est ;
 La Neuveville-lès-Raon
 La Neuveville-sous-Châtenois, dans le département des Vosges, en Région française Grand Est ;
 La Neuveville-sous-Montfort, dans le département des Vosges, en Région française Grand Est.

La Neuveville, dans le district de La Neuveville, dans le canton de Berne.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme